Bugrino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Bugrino (Archangelsk), Siedlung auf der Insel Kolgujew in der Oblast Archangelsk
 Bugrino (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Bugrino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Charlottenhof, Kreis Königsberg (Land)/Samland, Ostpreußen)
 Bugrino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda